Sviatopolk Vladimirovitch (en ), dit  ou Sviatopolk le Maudit, est un grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 980 et mort en 1019), qui régna de 1015 à 1016, puis de 1018 à 1019.

Fils de  et d'une nonne grecque, Julie, il est également prince de Tourov de 988 à 1015.

Biographie 
Petit-fils du grand , il perd son père, , assassiné sur ordre de son propre frère , en 980. À la mort de Iaropolk, sa femme fut violée par Vladimir, et donc certaines sources avancent qu'il se pourrait que Sviatopolk soit le dernier des fils de Vladimir le Grand.

À l'âge de huit ans, Vladimir le place en tant que prince de Tourov, puis arrange plus tard son mariage avec une des filles du roi de Pologne Boleslas (sa femme vint à Tourov accompagnée de Reinbern, l'évêque du diocèse de Kołobrzeg). Insatisfait et mécontent de sa situation, Sviatopolk, avec l'aide de sa femme et de Reinbern, se met à comploter contre son oncle et se prépare à la guerre (en comptant probablement sur l'appui de son beau-père). Mais Vladimir, ayant eu vent du complot, les fait arrêter et les met tous les trois en prison (où Reinbern meurt).

À sa sortie de prison, il est envoyé gouverner loin de Kiev pour l'écarter du pouvoir central, dans la ville de Vychhorod.

À la mort de Vladimir en 1015, il tente de prendre le trône à ses cousins et devient le nouveau Grand-prince de Kiev, bien qu'assez impopulaire auprès des Kiéviens. Après avoir fait tuer Boris et Gleb (qui seront plus tard canonisés), il est vaincu par leur frère (et donc le cousin de Sviatopolk) Iaroslav le Sage et se réfugie en Pologne.

Son beau-père, le duc  le Vaillant, l'aide à reprendre Kiev en 1018, mais il est chassé définitivement par Iaroslav le Sage en 1019 et trouve la mort durant sa fuite.

Ancêtres

Galerie

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine. Éditions Du Seuil, Paris, 1970 « La Russie de Kiev », 171-228.

Articles connexes 
 Liste des souverains de Kiev

Liens externes 
 

Sviatopolk01
Sviatopolk01
Sviatopolk01
Sviatopolk01
Sviatopolk01
Souverain de Kiev du XIe siècle